Valery steht für:

 eine Form des Vornamens Waleri
 Walaricus (um 560–um 620), Klostergründers im Frankenreich

Valéry oder Valery ist der Familienname folgender Personen:
 Adriaen Valéry (1570–1625), niederländischer Dichter und Liedsammler
 Anne Valery (1926–2013), britische Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Édouard Valéry (1924–2010), französischer Widerstandskämpfer 
 Mario Valery-Trabucco (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Maud de St Valery († 1210), anglonormannische Adlige
 Patrick Valéry (* 1969), französischer Fußballspieler
 Paul Valéry (1871–1945), französischer Lyriker und Philosoph
 Yan Valery (* 1999), französisch-tunesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Saint-Valery (Begriffsklärung)
 Valeri
 Valerie